C87 ou C-87 peut faire référence à :
 Consolidated C-87 Liberator Express, un avion de transport militaire américain ;
 NGC 1261, un amas globulaire dans la constellation de l’horloge, noté C87 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres